Ордона́нсгауз (от  «приказ, указание, ордонанс» и  — «дом») — комендантские управления и военно-административные здания для их размещения, в городах дореволюционной России, сохранившиеся в ряде российских городов:

 Потешный дворец в Московском Кремле
 Ордонансгауз (Санкт-Петербург)
 Ордонансгауз (Тверь)
 Ордонансгауз (Оренбург)
 Ордонансгауз (Омск)

См. также 
 Бау-адъютант